Koreaanse Arbeiderspartij
 Content delivery network
 VV CDN, een voormalig voetbalclub uit Driebergen-Rijsenburg